Lenne era una cantante e invocadora de las más poderosas que había 1000 años antes de la historia de Final Fantasy X/X-2.

Vivía en Zanarkand,junto a su amado Shuyin, hasta que estalló la llamada "Guerra de las Máquinas", y por ser esta una de las invocadoras más poderosas la llamaron al Campo de Batalla,donde era casi perceptible que moriría ya que nada había que hacer frente a las Máquinas.

Pero Shuyin,muy lejos de aceptar eso,intentó despertar al arma más poderosa jamás conocida: Vegnagun,con el objetivo de acabar con la guerra. En esto,Lenne intentó detenerle,pero cuando llegó los soldados los descubrieron,asesinándolos juntos,mientras esta le decía "Te amo",pero con el infortunio de que Shuyin jamás pudo escuchar sus palabras.

Final Fantasy X-2 
Mil años después, el espíritu de Shuyin regresa a Spira, con el objetivo de despertar a Vegnagun y destruir todo el mundo por venganza a la muerte de su amada y poder desaparecer, en esta ocasión juntos.

Lo que él no sabía es que Lenne le dijo que le amaba momentos antes de morir, por lo que ella descansaba en paz. La trama de Final Fantasy X-2 casi se centra en Lenne, ya que Yuna al ver que el espíritu de Lenne está en ella ha de encontrar a Shuyin para explicarle qué pasó y evitar la destrucción del mundo.

Personajes de Final Fantasy

ja:ファイナルファンタジーX-2#その他の人々